Субпрефектура Сидади-Адемар () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в восточной части города. Общая площадь 30,7 км². Численность населения — 402 713 жителей.

В составе субпрефектуры Сидади-Адемар 2 округа:
 Сидади-Адемар (Cidade Ademar)
 Педрейра (Pedreira)

Более обеспеченные жители Сидади-Адемара проживают у сада Мириам (около 100 тысяч жителей), около 20 тысяч — живут в трущобах. В центре субпрефектуры находится торговый центр, расположенный у Praça do Jardim Miriam.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Сидади-Адемар